Capela de Nossa Senhora da Saúde (Covas do Barroso) - em Portugal
Capela de Nossa Senhora da Saúde (Montemor) - em Portugal
Capela de Nossa Senhora da Saúde e de Santo André (Sacavém) - em Portugal
Igreja de Nossa Senhora da Saúde (Arrifes) - em Portugal
Igreja de Nossa Senhora da Saúde (Kotor) - em Montenegro
Ou ainda:
Basílica de Santa Maria della Salute - na Itália

Desambiguação